Il doppio maschile del torneo di tennis Internazionali d'Italia 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Heinz Günthardt e Balázs Taróczy che hanno battuto in finale Wojciech Fibak e John Fitzgerald 6-4, 4-6, 6-3.

Teste di serie 

 Sherwood Stewart /  Ferdi Taygan (primo turno)
 Heinz Günthardt /  Balázs Taróczy (Campioni)
 Pavel Složil /  Tomáš Šmíd (quarti di finale)
 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (secondo turno)

 Mark Edmondson /  Bruce Manson (quarti di finale)
 Carlos Kirmayr /  Van Winitsky (quarti di finale)
 Tony Giammalva /  Johan Kriek (secondo turno)
 Andrés Gómez /  Ilie Năstase (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1982